Glan heißen folgende geographischen Objekte: 

 Glan (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Glan (Sarangani), Stadtgemeinde in der Provinz Sarangani auf den Philippinen
Gewässer:
 Flüsse
 die Glan (Gurk), Fluss in Unterkärnten
 der Glan (Nahe), Fluss in Rheinland-Pfalz
 die Glan, in Unterscheidung zur Kärntner Glan Glanbach, ein Nebenfluss der Salzach in der Stadt Salzburg
Seen
 Glan (Åtvidaberg), See in der Gemeinde Åtvidaberg, Östergötlands län, Schweden
 Glan (Kinda), See in der Gemeinde Kinda, Östergötlands län, Schweden
 Glan (Norrköping), See bei Norrköping und Finspång, Östergötlands län, Schweden

Glan ist der Familienname folgender Personen:
 Betti Nikolajewna Glan (1904–1992), ukrainisch-russische Kulturpolitikerin
 Karl Rudolf von Glan (1768–1849), preußischer Generalmajor und Kommandant der Festung Glatz
 Paul Glan (1846–1898), deutscher Physiker und Namensgeber für mehrere optische Systeme
 Rudolf von Glan (1725–1807), deutscher Verwaltungsjurist und Amtmann in Ostfriesland

Siehe auch:
 Glane, Glahn, Klan, Clan (Begriffsklärung)
 Glanrind, Rinderrasse